Ямато() е древно име на Япония, като значението на думата е с разширено използване.

 Ямато, град в префектура Канагава, Япония;
 Ямато, основната японска етническа група;
 Ямато, период от историята на Япония (250 – 710);
 Ямато, най-големият тип линейни кораби от Втората световна война и най-тежкият построен някога;
 Ямато, линеен кораб от едноименния тип, кръстен на Провинция Ямато;
 Ямато, японска музикална група;
 Ямато, японски филм, преразказващ съдбата на членовете на екипажа на бойния кораб „Ямато“;
 Ямато (Наруто), герой от японското аниме и манга серии Наруто.